APOP Kinyras Peyias (;Athletic Football Club Peyia Kinyras) este un club de fotbal cipriot cu sediul în Peyia.Echipa susține meciurile de acasă pe Stadionul Municipal Peyia cu o capacitate de 3.828 de locuri.

Legături externe 
 Official Website

Cluburi cipriote de fotbal